Příjmení Vogl nosí více významných osobností:

 Emil Vogl (1901–1977) – pražský židovský lékař, stoupenec československého woodcrafterského hnutí a amatérský hudebník
 Josef Florian Vogl (1818–1896) – český a rakouský geolog a politik německé národnosti
 Kajetán Vogl (1750–1794) – římskokatolický kněz a hudební skladatel

Externí odkazy